Ву́лиця Мико́ли Хвильово́го, Хвильово́го — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Борислав.
 Вулиця Хвильового — вулиця в місті Буськ.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Бучач.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Вишневе.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Володимир-Волинський.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Дніпро.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Дубно.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Жовква.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Запоріжжя.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Коломия.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Костопіль.
 Вулиця Хвильового — вулиця в смт Красне.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Хвильового — вулиця в місті Монастириська.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Нова Одеса
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Нововолинськ.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в смт Окни.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Охтирка.
 Вулиця Хвильового — вулиця в місті Пустомити.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Суми.
 Вулиця Хвильового — вулиця в місті Тростянець.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Умань.
 Вулиця Хвильового — вулиця в місті Харків.
 Вулиця Миколи Хвильового — вулиця в місті Шепетівка.

Вулиці, названі на честь людей